Сан Исидро, Колонија Сан Исидро има више значења:

 Сан Исидро, Колонија Сан Исидро (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Исидро, Колонија Сан Исидро (Сан Хорхе Нучита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро, Колонија Сан Исидро (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику